Халілов Манаф Абас огли (1899—1944) — член ЦК КП(б) Азербайджану в 1938 році. Депутат Верховної Ради Азербайджанської РСР 1-го скликання (1938). Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1938).
 Халілов Валерій Михайлович — головний військовий диригент Росії, народний артист Росії.
 Халілов Панах (1925—2019) — радянський і азербайджанський літературознавець, доктор філологічних наук.
 Халілов Раббані Абдуллаєвич — емір дагестанських моджахедів.
 Фархад Халілов — азербайджанський художник, голова Спілки художників Азербайджану.